НФЛ в сезоне 1954 — стал 35-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Кливленд Браунс — Детройт Лайонс 56:10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1954.pdf Сезон 1954 года в деталях]

Сезоны НФЛ